Меллайим Мехти кызы Гасанова (; род. 1927, Агдам) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1955).

Биография 
Родилась в 1927 году в городе Агдам Шушинского уезда Азербайджанской ССР (ныне Агдамский район Азербайджана).

С 1947 года рабочая, звеньевая совхоза имени Натаван Агдамского района, бригадир, секретарь парткома колхоза имени Ази Асланова Ждановского района. В 1953 году получила урожай винограда 268,2 центнеров с гектара на площади 8,6 гектаров поливных виноградников.

С 1982 года пенсионер союзного значения, с 2002 года президентский пенсионер.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1955 года за получение высоких урожаев винограда в 1953 году на поливных виноградниках Гасановой Меллайим Мехти кызы присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Активно участвовала в общественной жизни Азербайджана. Член КПСС с 1957 года.

Литература 
 
 

Виноградари СССР
Члены КПСС
Персональные пенсионеры союзного значения